Машкович — южнославянская фамилия. Известные носители:
 Машкович, Антон (1987) — белорусский самбист.
 Машкович, Вадим Павлович (1931—1998) — российский учёный в области радиационной безопасности, лауреат Государственной премии СССР.
 Машкович, Елица — Народный герой Югославии.
 Машкович, Саво — Народный герой Югославии.